Historia
 Dyrektoriat – pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej
 Ogólnorosyjski Rząd Tymczasowy zwany też Dyrektoriatem
 Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej
 Dyrektoriat (Polska) – nieformalne określenie władz PRL z końca lat 80. XX w.
Polityka współczesna
 Dyrektoriaty Generalne – jednostki administracyjne Komisji Europejskiej